Крива-Бара может означать:

 Крива-Бара (Врачанская область) — село в Болгарии.
 Крива-Бара (Монтанская область) — село в Болгарии.
 Крива-Бара (Биелина) — село в Республике Сербской (Босния и Герцеговина).